Василий Семёнович Киселёв (1920 — неизвестна) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза имени 14-й годовщины Октября Высоковского района Московской области, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1920 году в селе Селинское Клинского уезда Московской губернии в русской семье крестьянина. Получив начальное образование, стал работать в колхозе до призыва на военную службу в Красную Армию в октябре 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны. С мая 1943 года находился на фронтах. Старшина радиороты 128-го отдельного гвардейского батальона связи 18-го гвардейского стрелкового корпуса. Участник боёв с японскими милитаристами в августе 1945 года. С мая 1944 года член ВКП(б)/КПСС. 

Демобилизовавшись, вернулся на родину и продолжил работу в колхозе бригадиром полеводов колхоза имени 14-й годовщины Октября Высоковского района Московской области. После слабого неурожайного 1946 года, в 1947 году его бригада сумела показать высокие производственные результаты. На площади 17,29 гектаров был получен урожай ржи 34,15 центнеров с гектара. 

За получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля в 1947 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1948 года Василию Семёновичу Киселёву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем продолжала трудовую деятельность, показывала высокие результаты в труде. Работал в хозяйстве до выхода на заслуженный отдых.     

Проживал в селе Селинское Клинского района Московской области. Дата смерти не установлена.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (19.02.1948),
 орден Ленина (19.02.1948),
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985),
 Орден Красной Звезды (04.09.1945),
 Медаль За отвагу (24.08.1944),
 Медаль «За трудовую доблесть» (04.03.1949),
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Полеводы
Связисты Великой Отечественной войны